Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2013 – piętnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 13 października 2013 roku na torze Sepang International Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
2013 w Malezji